В этой статье находятся составы, заявленные на Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд 1977 федерациями соответствующих стран.

Максимальное разрешенное количество футболистов в заявке — 18.

Группа A

Мексика

Испания

Франция

Тунис

Группа B

Уругвай

Гондурас

Венгрия

Марокко

Группа C

Бразилия

Иран

Италия

Кот-д’Ивуар

Группа D

СССР

Парагвай

Ирак

Австрия

Примечания

Ссылки 
 Составы команд на сайте FIFA.com 

1977